

Fumetti  
 Terra X – fumetto della Marvel Comics
 Terra-X – personaggio della linea di fumetti Amalgam Comics

Televisione 
 Terra X – serie di documentari del canale tedesco ZDF